Montroy (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Montroy (Charente-Maritime), een gemeente in het Franse departement Charente-Maritime